Vierkante meter (m²), een oppervlaktemaat
 Tussenliggende geldhoeveelheid, een begrip uit de macro-economie
 MII (luchtschip)
 Messier 2 (M2), een object aan de sterrenhemel
 M2, een maat metrisch schroefdraad
 M2 (metro van Kopenhagen), een metrolijn
 M2 (spoorwegrijtuig), spoorwegrijtuig van de NMBS
 M2 (club), een van de prestigieuste clubs van Shanghai 
 M.2, een elektronische interface voor gegevensoverdracht

Militair
 Browning M2
 M2 Bradley, een Amerikaanse infanterietank
 M2 Half-Track Car, een Amerikaanse pantserwagen uit de Tweede Wereldoorlog
 M2 Carbine, een vuurwapen
 M2-vlammenwerper, een vlammenwerper

Verkeerswegen
 M2 (Armenië)
 M2 (Azerbeidzjan)
 M-2 (Bosnië en Herzegovina)
 M2 (Groot-Brittannië)
 M2 (Hongarije)
 M2 (Ierland)
 M2 (Joegoslavië), een voormalige verkeersweg
 M-2 (Kosovo)
 M-2 (Noord-Macedonië), een voormalige verkeersweg
 M2 (Moldavië)
 M-2 (Montenegro)
 M2 (Noord-Ierland)
 M02 (Oekraïne)
 M-2 (Rusland)
 M2 (Servië)
 M2 (Wit-Rusland)
 M2 (Zambia)